Das US Darts Masters 2017 war ein Turnier im Dartsport und wurde vom 14. bis zum 15. Juli 2017 von der Professional Darts Corporation (PDC) durchgeführt. Es war das dritte Event der World Series of Darts 2017. Austragungsort war das Tropicana Las Vegas.

Den Titel konnte sich der Niederländer Michael van Gerwen mit einem 8:6-legs Finalsieg über den Nordiren Daryl Gurney sichern.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den sechs bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit und zwei Wildcard-Spielern zusammen. Zusätzlich nahmen acht lokale Spieler teil, die sich bei einem Qualifikationsturnier qualifizieren können. Sie starteten als ungesetzte Spieler ins Turnier.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die erste Runde wurde am 14. Juli ausgetragen, Spielmodus war ein Best of 11 Legs. Die Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale, die alle am 15. Juli ausgetragen wurden, wurden im Modus Best of 15 Legs gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das US Darts Masters 2017 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:

 Die 6 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit, von denen alle gesetzt waren
 Die 2 Wildcard-Teilnehmer, die ebenfalls gesetzt waren
 8 lokale Qualifikanten

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Gary Anderson
  Peter Wright
  Raymond van Barneveld
  Gerwyn Price
  James Wade

Wildcard Teilnehmer 
  Daryl Gurney
  Max Hopp

Lokale Spieler
  Dennis Sayre
  Willard Bruguier
  Dave Richardson
  David Cameron
  Dawson Murschell
  Shawn Brenneman
  Chris White
  Jayson Barlow

Setzliste 
Die momentane Platzierung in der World Series Rangliste war Grundlage für die Setzliste.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt. Jedoch übertrug die kostenpflichtige Streaming-Plattform DAZN alle Spiele live.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Paradise (Nevada)
World Series of Darts 2017
US Darts Masters